El término El gallo de oro (o Gallo de oro) puede referirse:

a El gallo de oro, una novela del escritor mexicano Juan Rulfo, escrita en 1958 y publicada en 1980;
a El gallo de oro, una película mexicana de 1964 basada en la novela homónima de Juan Rulfo y dirigida por Roberto Gavaldón;
a El gallo de oro, una serie de televisión de 1982 producida por RTI Producciones (RTI Televisión) de Colombia y basada en la novela homónima de Juan Rulfo;
a El cuento del gallo de oro, un poema de Aleksandr Pushkin publicado en 1835;
a El gallo de oro, una ópera rusa de 1907 con música de Nikolái Rimski-Kórsakov y libreto en ruso de Vladímir Belski, basado en el poema de Aleksandr Pushkin;
a Gallo de Oro (Jin Ji Jiang), un premio nacional de la cinematografía china.
a El gallo de oro, un ballet creado por Michel Fokine según la ópera de Nikolái Rimski-Kórsakov para los Ballets Rusos en 1914.